KLHDC10 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 442 амінокислот, а молекулярна маса — 49 098.

Задіяний у таких біологічних процесах, як альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки